Botta kan syfta på:

 Botta, äldre dialektalt namn på piggvar

Geografi

Italien 

 Botta (ort), Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Botta (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar